Иван Сериков:
 Сериков, Иван Денисович (1917—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Сериков, Иван Константинович (1923—1944) — Герой Советского Союза.
 Сериков, Иван Павлович (1916—1958) — Герой Советского Союза.